Seznam armad z zaporedno številko 16.

Seznam 
 16. armada (Japonski imperij)
 16. armada (Kitajska)
 16. armada (Wehrmacht)
 16. armada (ZSSR)

 Zračne
 16. zračna armada (Ruska federacija)
 16. zračna armada (ZDA)
 16. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi